Сильченко — фамилия. Известные носители:

 Сильченко, Артём (род. 1984) — российский спортсмен, прыгун в воду, чемпион мира по клифф-дайвингу, бронзовый призёр ЧМ 2015 в хай-дайвинге.
 Сильченко, Афанасий Семенович — первый директор Котласского ЦБК.
 Сильченко, Валерий Васильевич (род. 1946) — российский политик, народный депутат РФ.
 Сильченко, Василий Андреевич (род. 1951) — украинский политик, депутат Верховной Рады Украины.
 Сильченко, Николай Владимирович (1954—2022) — белорусский учёный.
 Сильченко, Николай Кузьмич (1919—2010) — советский военачальник, командующий войсками Уральского военного округа, генерал-полковник в отставке.
 Сильченко, Фёдор Александрович (род. 1917) — украинский кинооператор.

 Сильченко, Ольга Касьяновна (род. 1958) — российский астроном, исследователь структуры, состава и эволюции галактик.